Brťov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Brťov u Černé Hory, Ortsteil von Brťov-Jeneč, Okres Blansko
Brťov u Velkých Opatovic, Ortsteil von Velké Opatovice, Okres Blansko
Brťov-Jeneč, Gemeinde im Okres Blansko